KCC steht für:
 das Kabel-Multiplex- und Compression-Center der ARD
 Kit Car Centre, ehemaliger Automobilhersteller aus Südafrika
 Kleincomputer compact, ein Heimcomputer aus der DDR, siehe KC compact
 den Flughafen Coffman Cove Seaplane Base, USA, nach dem IATA-Airport-Code
 den Knowledge Consistency Checker, einem Dienst aus der Microsoft Replikationstopologie
 das Korea Computer Center, ein staatliches Forschungsinstitut für Informationstechnologie in Nordkorea
 KCC Corporation, südkoreanischer Hersteller von Baustoffen

KCC